Казейки  — топоним:

Беларусь 
 Казейки — деревня, Свислочский сельсовет, Свислочский район, Гродненская область
 Казейки — деревня, Старосверженский сельсовет, Столбцовский район, Минская область